A Murszilisz (Muršiliš) név három hettita uralkodó neve:

 I. Murszilisz hettita király
 II. Murszilisz hettita király
 III. Murszilisz hettita király (Urḫi-Tešub)

Lásd még:
 Hettita királyok családfája
 Hettita uralkodók listája